Râul Corni se poate referi la:

 Râul Corni, Micota
 Râul Corni, Zahorna

Vezi și 
 Corni (dezambiguizare)

 Râul Cornea (dezambiguizare)
 Râul Cornet (dezambiguizare)
 Râul Cornetu (dezambiguizare)
 Râul Cornești (dezambiguizare)

 Râul Corniș
 Râul Cornic
 Râul Corneșu
 Râul Corneșița

Toponime românești